Ángel malo puede referirse a:

 Ángel malo: telenovela brasileña de 1976; 
 Ángel malo: adaptación chilena de la homónima brasileña de 1986; o
 Ángel malo: segunda versión brasileña de la anterior de 1997.